Wenceslau Braz – als veraltete Namensschreibweise des neunten Präsidenten Brasiliens, Venceslau Brás – ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Wenceslau Braz (Minas Gerais), Bundesstaat Minas Gerais 
 Wenceslau Braz (Paraná), Bundesstaat Paraná